Конусы () — самый многочисленный род хищных брюхоногих моллюсков из семейства конусов. Насчитывает свыше 600 видов.

Описание 
У моллюсков рода Conus раковина абсолютно конической формы с гладким центральным телом (Columella) и вытянутым, тонким, прямым, незубчатым устьем. У вершины этого конуса, из которого выходит сифон, расположена голова улитки. Оперкулум маленький.

По размеру, окраске и рисунку виды сильно отличаются. Самые крупные экземпляры достигают длины до 23 см.

Распространение 
Распространены в тропических и субтропических морях. Самого большого видового разнообразия род достигает в западной части Индо-Тихоокеанской области. Несколько видов обитают в умеренных широтах у побережья Южной Африки, в Средиземном море (Conus mediterraneus) и у побережья Южной Калифорнии (Conus californicus). В Центральной Европе отсутствуют. Виды рода Conus населяют различные прибрежные области вплоть до более глубоких зон, с песчаным, скалистым дном или коралловые рифы.

Размножение 
Моллюски раздельнополые. У самца имеется выдвигающийся пенис. У самки на ноге имеется железа, при помощи которой образуются капсулы для яиц. Вверх по ноге яйца попадают в открытие этой железы. Капсулы яиц прикрепляются к твёрдому основанию. В одной яичной капсуле было насчитано в зависимости от вида и особи от 40 до 11 400 яиц. Большинство яиц становятся личинками. В капсуле фаза трохофоры длится 2—6 дней, через 6—10 дней наступает фаза велигера. Личинки велигер вылупляются примерно через 2 недели. В лаборатории они не жили дольше 9 дней. У вида Conus pennaceus уже в первый день вылупления происходит метаморфоз. Радула молодых моллюсков отличается от радулы взрослых улиток.

Питание 
Все виды конусов хищники, убивающие свою добычу ядом (конотоксином), который впрыскивается в тело жертвы при помощи похожего на гарпун зуба радулы. Находящуюся поблизости добычу моллюск воспринимает химическим способом при помощи осфрадия, который особенно хорошо развит у конусов. Падаль не вызывала у исследованных моллюсков в отличие от живой добычи поисковые реакции. Ядовитый зуб используется только один раз. После безуспешной попытки нападения он отторгается, либо поглощается вместе с добычей. Многие виды конусов питаются полихетами. Существует несколько видов конусов, которые специализируются в питании на моллюсках или рыбах. Эти виды имеют особенно быстро действующие яды, чтобы добыча не смогла сбежать. Conus striatus, Conus catus, Conus magus и Conus geographus питаются рыбой, а Conus marmoreus и Conus textile питаются моллюсками. У вида Conus magus было замечено, что детёныши, которые ещё слишком малы для охоты на рыб, питаются маленькими полихетами, в то время как добычей взрослых становятся рыбы.

Естественные враги 
Яйца и личинки конусов становятся добычей рыб, следующие возможные враги для детёнышей — это морские звёзды и офиуры. У взрослых моллюсков мало врагов. От хищников они обороняются при помощи своих ядовитых гарпунов, таким же образом и от людей. Морские звёзды питались конусами в лабораторном испытании только в исключительном случае, в то время как моллюски рода Cymatium повторно нападали на конусов.

Виды 
Согласно Всемирному реестру морских видов, род включает 748 видов:
 Conus abbas Hwass in Bruguière, 1792
 Conus abbreviatus Reeve, 1843
 Conus abrolhosensis Petuch, 1987
 Conus achatinus Gmelin, 1791
 Conus aculeiformis Reeve, 1844
 Conus acutangulus Lamarck, 1810
 Conus acutimarginatus G. B. Sowerby II, 1866 
 Conus adami Wils, 1988
 Conus adamsonii Broderip, 1836
 Conus advertex (Garrard, 1961)
 Conus aemulus Reeve, 1844
 Conus africanus Kiener, 1845
 Conus alabaster Reeve, 1849
 Conus alainallaryi Bozzetti & Monnier, 2009
 Conus albellus Röckel & Korn, 1990
 Conus albuquerquei Trovão, 1978
 Conus alconnelli da Motta, 1986 
 Conus alexandrei (Limpalaër & Monnier, 2012)
 Conus algoensis Sowerby I, 1834 
 Conus alisi Moolenbeek, Röckel & Richard, 1995 
 Conus allamandi (Petuch, 2013)
 Conus allaryi Bozzetti, 2008
 Conus amadis Gmelin, 1791
 Conus ambiguus Reeve, 1844
 Conus ammiralis Linnaeus, 1758
 Conus amphiurgus Dall, 1889
 Conus amplus Röckel & Korn, 1992
 Conus anabathrum Crosse, 1865
 Conus anabelae Rolán & Röckel, 2001
 Conus anaglypticus Crosse, 1865
 Conus andamanensis E. A. Smith, 1879
 Conus andremenezi Olivera & Biggs, 2010
 Conus anemone Lamarck, 1810
 Conus angasi Tryon, 1884
 Conus angioiorum Röckel & Moolenbeek, 1992
 Conus anthonyi (Petuch, 1975)
 Conus antoniomonteiroi Rolán, 1990
 Conus aphrodite Petuch, 1979
 Conus aplustre Reeve, 1843
 Conus araneosus sensu Lightfoot, 1786 
 Conus arangoi Sarasúa, 1977
 Conus archetypus Crosse, 1865
 Conus archon Broderip, 1833
 Conus arcuatus Broderip & G. B. Sowerby I, 1829 
 Conus ardisiaceus Kiener, 1845
 Conus arenatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus aristophanes G. B. Sowerby II, 1857 
 Conus armadillo Shikama, 1971
 Conus armiger Crosse, 1858
 Conus articulatus Sowerby II, 1873 
 Conus artoptus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus asiaticus da Motta, 1985 
 Conus ateralbus Kiener, 1845
 Conus athenae Filmer, 2011
 Conus atimovatae (Bozzetti, 2012)
 Conus atlanticoselvagem Afonso & Tenorio, 2004
 Conus attenuatus Reeve, 1844
 Conus augur Lightfoot, 1786
 Conus aulicus Linnaeus, 1758
 Conus aurantius Hwass in Bruguière, 1792
 Conus auratinus da Motta, 1982 
 Conus aureonimbosus Petuch, 1987
 Conus aureus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus auricomus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus aurisiacus Linnaeus, 1758
 Conus australis Holten, 1802
 Conus austroviola Röckel & Korn, 1992
 Conus axelrodi Walls, 1978
 Conus babaensis Rolán & Röckel, 2001
 Conus baccatus G. B. Sowerby III, 1877 
 Conus baeri Röckel & Korn, 1992
 Conus baileyi Röckel & da Motta, 1979 
 Conus bairstowi Sowerby III, 1889 
 Conus bajanensis Nowell-Usticke, 1968
 Conus balabacensis Filmer, 2012
 Conus balteatus Sowerby II, 1833 
 Conus bandanus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus barbieri G. Raybaudi Massilia, 1995
 Conus barthelemyi Bernardi, 1861
 Conus bartschi G. D. Hanna & Strong, 1949
 Conus bayani Jousseaume, 1872
 Conus bayeri Petuch, 1987
 Conus beatrix Tenorio, Poppe & Tagaro, 2007 
 Conus beddomei G. B. Sowerby III, 1901 
 Conus belairensis Pin & Leung Tack in Pin, 1989 
 Conus belizeanus (Petuch & Sargent, 2011)
 Conus bellocqae van Rossum, 1996 
 Conus bellulus Rolán, 1990
 Conus bengalensis (Okutani, 1968)
 Conus berdulinus Veillard, 1972
 Conus bertarollae Costa & Simone, 1997
 Conus bessei Petuch, 1992
 Conus betulinus Linnaeus, 1758
 Conus biancae Bozzetti, 2010
 Conus biliosus (Röding, 1798)
 Conus binghamae Petuch, 1987
 Conus biraghii (G. Raybaudi, 1992) 
 Conus blanfordianus Crosse, 1867
 Conus boavistensis Rolán & Fernandes, 1990
 Conus bocagei Trovão, 1978
 Conus boeticus Reeve, 1844
 Conus boholensis Petuch, 1979
 Conus bondarevi Röckel & G. Raybaudi Massilia, 1992
 Conus bonfigliolii (Bozzetti, 2010)
 Conus borgesi Trovão, 1979
 Conus boschorum Moolenbeek & Coomans, 1993
 Conus boucheti Richard, 1983
 Conus boutetorum Richard & Rabiller, 2013
 Conus bozzettii Lauer, 1991
 Conus brasiliensis Clench, 1942
 Conus brianhayesi Korn, 2001
 Conus broderipii Reeve, 1844
 Conus bruguieri Kiener, 1846
 Conus brunneofilaris Petuch, 1990
 Conus brunneus Wood, 1828
 Conus bruuni Powell, 1958
 Conus bulbus Reeve, 1843
 Conus bullatus Linnaeus, 1758
 Conus buniatus (Bozzetti, 2013)
 Conus burryae Clench, 1942
 Conus buxeus (Röding, 1798)
 Conus byssinus (Röding, 1798)
 Conus cacao Ferrario, 1983
 Conus caillaudii Kiener, 1845
 Conus cakobaui Moolenbeek, Röckel & Bouchet, 2008 
 Conus calhetae Rolán, 1990
 Conus californicus Reeve, 1844
 Conus cancellatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus canonicus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus capitanellus Fulton, 1938
 Conus capitaneus Linnaeus, 1758
 Conus capreolus Röckel, 1985
 Conus caracteristicus Fischer von Waldheim, 1807
 Conus cardinalis Hwass in Bruguière, 1792
 Conus cargilei Coltro, 2004
 Conus caribbaeus Clench, 1942
 Conus carioca Petuch, 1986
 Conus carnalis G. B. Sowerby III, 1879 
 Conus catus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus cebuensis Wils, 1990
 Conus cedonulli Linnaeus, 1767
 Conus centurio Born, 1778
 Conus cepasi Trovão, 1975
 Conus ceruttii Cargile, 1997
 Conus cervus Lamarck, 1822
 Conus chaldaeus (Röding, 1798)
 Conus chiangi (Azuma, 1972)
 Conus chiapponorum Lorenz, 2004
 Conus chytreus Tryon, 1884
 Conus ciderryi da Motta, 1985 
 Conus cinereus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus cingulatus Lamarck, 1810
 Conus circumactus Iredale, 1929
 Conus circumcisus Born, 1778
 Conus clarus E. A. Smith, 1881
 Conus claudiae Tenorio & Afonso, 2004
 Conus clerii Reeve, 1844
 Conus cloveri Walls, 1978
 Conus cocceus Reeve, 1844
 Conus coccineus Gmelin, 1791
 Conus coelinae Crosse, 1858
 Conus coffeae Gmelin, 1791
 Conus coletteae (Petuch, 2013)
 Conus colmani Röckel & Korn, 1990
 Conus colombi (Monnier & Limpalaër, 2012)
 Conus colombianus Petuch, 1987
 Conus comatosa Pilsbry, 1904
 Conus compressus G. B. Sowerby II, 1866 
 Conus consors G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus corallinus Kiener, 1845
 Conus coriolisi Röckel, Richard & Moolenbeek, 1995 
 Conus coronatus Gmelin, 1791
 Conus crioulus Tenorio & Afonso, 2004
 Conus crocatus Lamarck, 1810
 Conus crotchii Reeve, 1849
 Conus cumingii Reeve, 1848
 Conus cuna Petuch, 1998
 Conus cuneolus Reeve, 1843
 Conus curassaviensis Hwass in Bruguière, 1792
 Conus curralensis Rolán, 1986
 Conus cuvieri Crosse, 1858
 Conus cyanostoma A. Adams, 1855 
 Conus cylindraceus Broderip & G. B. Sowerby I, 1830 
 Conus dalli Stearns, 1873
 Conus damasoi Cossignani, 2007
 Conus damottai Trovão, 1979
 Conus dampierensis Coomans & Filmer, 1985
 Conus danilai Röckel & Korn, 1990
 Conus daphne Boivin, 1864
 Conus darkini Röckel, Korn & Richard, 1993 
 Conus daucus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus dayriti Röckel & da Motta, 1983 
 Conus decoratus Röckel, Rolán & Monteiro, 1980 
 Conus dedonderi (Goethaels & D. Monsecour, 2013) 
 Conus delanoyae Trovão, 1979
 Conus delessertii Récluz, 1843
 Conus delucai Coltro, 2004
 Conus denizi (Afonso & Tenorio, 2011)
 Conus derrubado Rolán & Fernandes, 1990
 Conus desidiosus A. Adams, 1853 
 Conus deynzerorum Petuch, 1995
 Conus diadema G. B. Sowerby I, 1834 
 Conus dictator Melvill, 1898
 Conus dieteri Moolenbeek, Zandbergen & Bouchet, 2008 
 Conus diminutus Trovão & Rolán, 1986
 Conus dispar G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus distans Hwass in Bruguière, 1792
 Conus dondani Kosuge, 1981
 Conus dorotheae Monnier & Limpalaër, 2010
 Conus dorreensis Péron, 1807
 Conus duffyi Petuch, 1992
 Conus dusaveli (H. Adams, 1872) 
 Conus ebraeus Linnaeus, 1758
 Conus eburneus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus echinophilus (Petuch, 1975)
 Conus edaphus Dall, 1910
 Conus ednae (Petuch, 2013)
 Conus edwardpauli Petuch, 1998
 Conus eldredi Morrison, 1955
 Conus elegans G. B. Sowerby III, 1895 
 Conus eleutheraensis (Petuch, 2013)
 Conus elokismenos Kilburn, 1975
 Conus emaciatus Reeve, 1849
 Conus emarginatus Reeve, 1844
 Conus emersoni G. D. Hanna, 1963
 Conus empressae Lorenz, 2001
 Conus encaustus Kiener, 1845
 Conus episcopatus da Motta, 1982 
 Conus ermineus Born, 1778
 Conus erythraeensis Reeve, 1843
 Conus escondidai Poppe & Tagaro, 2005
 Conus estivali Moolenbeek & Richard, 1995
 Conus eucoronatus Sowerby III, 1903 
 Conus eugrammatus Bartsch & Rehder, 1943
 Conus eversoni Petuch, 1987
 Conus evorai Monteiro, Fernandes & Rolán, 1995 
 Conus excelsus G. B. Sowerby III, 1908 
 Conus exiguus Lamarck, 1810
 Conus eximius Reeve, 1849
 Conus explorator Vink, 1990
 Conus exumaensis (Petuch, 2013)
 Conus fantasmalis Rolán, 1990
 Conus felitae Rolán, 1990
 Conus felix Fenzan, 2012
 Conus fenzani (Petuch & Sargent, 2011)
 Conus fergusoni G. B. Sowerby II, 1873 
 Conus fernandesi Tenorio, Afonso & Rolán, 2008 
 Conus ferrugineus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus figulinus Linnaeus, 1758
 Conus fijiensis Moolenbeek, Röckel & Bouchet, 2008 
 Conus fijisulcatus Moolenbeek, Röckel & Bouchet, 2008 
 Conus filmeri Rolán & Röckel, 2000
 Conus fischoederi Röckel & da Motta, 1983 
 Conus flamingo Petuch, 1980
 Conus flammeacolor Petuch, 1992
 Conus flavescens G. B. Sowerby I, 1834 
 Conus flavidus Lamarck, 1810
 Conus flavus Röckel, 1985
 Conus flavusalbus Rolán & Röckel, 2000
 Conus floccatus G. B. Sowerby I, 1841 
 Conus floridulus A. Adams & Reeve, 1848 
 Conus fluviamaris (Petuch & Sargent, 2011)
 Conus fontonae Rolán & Trovão, 1990
 Conus fragilissimus Petuch, 1979
 Conus franciscoi Rolán & Röckel, 2000
 Conus frausseni Tenorio & Poppe, 2004
 Conus frigidus Reeve, 1848
 Conus fulmen Reeve, 1843
 Conus fumigatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus furnae Rolán, 1990
 Conus furvus Reeve, 1843
 Conus fuscoflavus Röckel, Rolán & Monteiro, 1980 
 Conus fuscolineatus G. B. Sowerby III, 1905 
 Conus gabelishi da Motta & Ninomiya, 1982 
 Conus gabrielae Rolán & Röckel, 2000
 Conus garciai da Motta, 1982 
 Conus garywilsoni Lorenz & Morrison, 2004
 Conus gauguini Richard & Salvat, 1973
 Conus generalis Linnaeus, 1767
 Conus genuanus Linnaeus, 1758
 Conus geographus Linnaeus, 1758
 Conus gigasulcatus Moolenbeek, Röckel & Bouchet, 2008 
 Conus gilberti (Bozzetti, 2012)
 Conus giorossii Bozzetti, 2005
 Conus gladiator Broderip, 1833
 Conus glans Hwass in Bruguière, 1792
 Conus glaucus Linnaeus, 1758
 Conus glenni Petuch, 1993
 Conus glicksteini Petuch, 1987
 Conus gloriakiiensis Kuroda & Itô, 1961
 Conus gloriamaris Chemnitz, 1777
 Conus glorioceanus Poppe & Tagaro, 2009
 Conus gondwanensis Röckel & Moolenbeek, 1995
 Conus gordyi Röckel & Bondarev, 2000
 Conus goudeyi (Monnier & Limpalaër, 2012)
 Conus gradatulus Weinkauff, 1875
 Conus gradatus W. Wood, 1828 
 Conus grahami Röckel, Cosel & Burnay, 1980 
 Conus grangeri G. B. Sowerby III, 1900 
 Conus granulatus Linnaeus, 1758
 Conus granum Röckel & Fischöder, 1985
 Conus gratacapii Pilsbry, 1904
 Conus grohi Tenorio & Poppe, 2004
 Conus guanche Lauer, 1993
 Conus gubernator Hwass in Bruguière, 1792
 Conus guidopoppei Raybaudi Massilia, 2005 
 Conus guinaicus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus guyanensis Van Mol, 1973 
 Conus habui Lan, 2002
 Conus hamamotoi Yoshiba & Koyama, 1984
 Conus hamanni Fainzilber & Mienis, 1986
 Conus hanshassi (Lorenz & Barbier, 2012)
 Conus harlandi Petuch, 1987
 Conus havanensis Aguayo & Farfante, 1947
 Conus helgae Blöcher, 1992
 Conus henckesi Coltro, 2004
 Conus hennequini Petuch, 1993
 Conus hieroglyphus Duclos, 1833
 Conus hirasei (Kuroda, 1956)
 Conus hivanus Moolenbeek, Zandbergen & Bouchet, 2008 
 Conus honkeri Petuch, 1988
 Conus hopwoodi Tomlin, 1937
 Conus howelli Iredale, 1929
 Conus hunti Wils & Moolenbeek, 1979
 Conus hyaena Hwass in Bruguière, 1792
 Conus hybridus Kiener, 1845
 Conus iansa Petuch, 1979
 Conus ichinoseanus (Kuroda, 1956)
 Conus ignotus Cargile, 1998
 Conus iheringi Frenguelli, 1946
 Conus ikedai Ninomiya, 1987
 Conus immelmani Korn, 1998
 Conus imperialis Linnaeus, 1758
 Conus inconstans E. A. Smith, 1877
 Conus infinitus Rolán, 1990
 Conus infrenatus Reeve, 1848
 Conus inscriptus Reeve, 1845
 Conus insculptus Kiener, 1847
 Conus iodostoma Reeve, 1843
 Conus ione Fulton, 1938
 Conus irregularis G. B. Sowerby II, 1858 
 Conus isabelarum Tenorio & Afonso, 2004
 Conus jacarusoi Petuch, 1998
 Conus janowskyae (Tucker & Tenorio, 2011)
 Conus janus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus jaspideus Gmelin, 1791
 Conus jeanmartini G. Raybaudi Massilia, 1992
 Conus jeffreyi (Petuch & Sargent, 2011)
 Conus jickelii Weinkauff, 1873
 Conus joliveti Moolenbeek, Röckel & Bouchet, 2008 
 Conus jorioi (Petuch, 2013)
 Conus josephinae Rolán, 1980
 Conus jourdani da Motta, 1984 
 Conus jucundus G. B. Sowerby III, 1887 
 Conus judaeus Bergh, 1895
 Conus julieandreae Cargile, 1995
 Conus julii Lienard, 1870
 Conus kaiserae (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) 
 Conus kalafuti da Motta, 1987 
 Conus kanakinus Richard, 1983
 Conus kawamurai Habe, 1962
 Conus kersteni Tenorio, Afonso & Rolán, 2008 
 Conus kerstitchi Walls, 1978
 Conus kevani Petuch, 1987
 Conus kiicumulus (Azuma, 1982)
 Conus kimioi (Habe, 1965)
 Conus kinoshitai (Kuroda, 1956)
 Conus kintoki Habe & Kosuge, 1970
 Conus klemae (Cotton, 1953)
 Conus knudseni Sander, 1982
 Conus kohni McLean & Nybakken, 1979
 Conus korni G. Raybaudi Massilia, 1993
 Conus kostini Filmer, Monteiro, Lorenz & Verdasca, 2012
 Conus kremerorum Petuch, 1988
 Conus kuiperi Moolenbeek, 2006
 Conus kulkulcan Petuch, 1980
 Conus kuroharai (Habe, 1965)
 Conus lamberti Souverbie, 1877
 Conus lani Crandall, 1979
 Conus laterculatus G. B. Sowerby II, 1870 
 Conus laueri (Monnier & Limpalaër, 2013)
 Conus lecourtorum (Lorenz, 2011)
 Conus leekremeri Petuch, 1987
 Conus legatus Lamarck, 1810
 Conus lemniscatus Reeve, 1849
 Conus lenavati da Motta & Röckel, 1982 
 Conus lenhilli Cargile, 1998
 Conus lentiginosus Reeve, 1844
 Conus leobottonii Lorenz, 2006
 Conus leobrerai da Motta & Martin, 1982 
 Conus leopardus (Röding, 1798)
 Conus levis (Bozzetti, 2012)
 Conus levistimpsoni (Tucker, 2013)
 Conus leviteni (Tucker, Tenorio & Chaney, 2011) 
 Conus lienardi Bernardi & Crosse, 1861
 Conus lightbourni Petuch, 1986
 Conus limpusi Röckel & Korn, 1990
 Conus lindae Petuch, 1987
 Conus lischkeanus Weinkauff, 1875
 Conus litoglyphus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus litteratus Linnaeus, 1758
 Conus lividus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus lizardensis Crosse, 1865
 Conus lizarum (G. Raybaudi Massilia & da Motta, 1992) 
 Conus locumtenens Blumenbach, 1791
 Conus lohri Kilburn, 1972
 Conus longilineus Röckel, Rolán & Monteiro, 1980 
 Conus longurionis Kiener, 1850
 Conus lorenzi (Monnier & Limpalaër, 2012)
 Conus loyaltiensis Röckel & Moolenbeek, 1995
 Conus lozeti Richard, 1980
 Conus lucasi (Bozzetti, 2010)
 Conus luciae Moolenbeek, 1986
 Conus lucidus W. Wood, 1828 
 Conus lugubris Reeve, 1849
 Conus luquei Rolán & Trovão, 1990
 Conus luteus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus lynceus G. B. Sowerby II, 1858 
 Conus mackintoshi (Petuch, 2013)
 Conus madagascariensis G. B. Sowerby II, 1858 
 Conus madecassinus (Bozzetti, 2012)
 Conus magellanicus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus magnificus Reeve, 1843
 Conus magnottei Petuch, 1987
 Conus magus Linnaeus, 1758
 Conus mahogani Reeve, 1843
 Conus maioensis Trovão, Rolán & Félix-Alves, 1990 
 Conus malacanus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus mappa Lightfoot, 1786
 Conus marchionatus Hinds, 1843
 Conus marielae Rehder & Wilson, 1975
 Conus marmoreus Linnaeus, 1758
 Conus martensi E. A. Smith, 1884
 Conus mauricioi Coltro, 2004
 Conus maya (Petuch & Sargent, 2011)
 Conus mayaguensis Nowell-Usticke, 1968
 Conus mazei Deshayes, 1874
 Conus mcbridei Lorenz, 2005
 Conus mcgintyi Pilsbry, 1955
 Conus medoci Lorenz, 2004
 Conus melissae Tenorio, Afonso & Rolán, 2008 
 Conus melvilli G. B. Sowerby III, 1879 
 Conus memiae (Habe & Kosuge, 1970)
 Conus mercator Linnaeus, 1758
 Conus merleti Mayissian, 1974
 Conus messiasi Rolán & Fernandes, 1990
 Conus micropunctatus Rolán & Röckel, 2000
 Conus miles Linnaeus, 1758
 Conus milesi E. A. Smith, 1887
 Conus miliaris Hwass in Bruguière, 1792
 Conus milneedwardsi Jousseaume, 1894
 Conus mindanus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus miniexcelsus Olivera & Biggs, 2010
 Conus minnamurra (Garrard, 1961)
 Conus miruchae Röckel, Rolán & Monteiro, 1980 
 Conus mitratus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus moluccensis Küster, 1838
 Conus monachus Linnaeus, 1758
 Conus monile Hwass in Bruguière, 1792
 Conus monilifer Broderip, 1833
 Conus moolenbeeki Filmer, 2011
 Conus mordeirae Rolán & Trovão, 1990
 Conus moreleti Crosse, 1858
 Conus morrisoni G. Raybaudi Massilia, 1991
 Conus mozambicus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus mucronatus Reeve, 1843
 Conus mulderi Fulton, 1936
 Conus muriculatus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus mus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus musicus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus mustelinus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus namocanus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus nanus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus naranjus Trovão, 1975
 Conus natalis Sowerby II, 1858 
 Conus navarroi Rolán, 1986
 Conus neoguttatus da Motta, 1991 
 Conus neptunus Reeve, 1843
 Conus niederhoeferi (Monnier, Limpalaër & Lorenz, 2012) 
 Conus nielsenae Marsh, 1962
 Conus nigromaculatus Röckel & Moolenbeek, 1992
 Conus nimbosus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus nobilis Linnaeus, 1758
 Conus nobrei Trovão, 1975
 Conus nocturnus Lightfoot, 1786
 Conus nodulosus G. B. Sowerby II, 1864 
 Conus novaehollandiae A. Adams, 1855 
 Conus nucleus Reeve, 1848
 Conus nussatella Linnaeus, 1758
 Conus nux Broderip, 1833
 Conus nybakkeni (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) 
 Conus obscurus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus ochroleucus Gmelin, 1791
 Conus oishii (Shikama, 1977)
 Conus oleiniki (Petuch, 2013)
 Conus olgae Bacallado, Espinosa & Ortea, 2007 
 Conus olgiatii Bozzetti, 2007
 Conus omaria Hwass in Bruguière, 1792
 Conus orbignyi Audouin, 1831
 Conus orion Broderip, 1833
 Conus ortneri Petuch, 1998
 Conus ostrinus (Tucker & Tenorio, 2011)
 Conus otohimeae Kuroda & Itô, 1961
 Conus pacei Petuch, 1987
 Conus pacificus Moolenbeek & Röckel, 1996
 Conus pagodus Kiener, 1845
 Conus papilliferus G. B. Sowerby I, 1834 
 Conus papuensis Coomans & Moolenbeek, 1982
 Conus paraguana Petuch, 1987
 Conus parascalaris Petuch, 1987
 Conus parius Reeve, 1844
 Conus parvatus Walls, 1979
 Conus patae Abbott, 1971
 Conus patglicksteinae Petuch, 1987
 Conus patricius Hinds, 1843
 Conus paukstisi (Tucker, Tenorio & Chaney, 2011) 
 Conus paulae Petuch, 1988
 Conus paulucciae G. B. Sowerby III, 1887 
 Conus pauperculus G. B. Sowerby II, 1834 
 Conus pealii Green, 1830
 Conus peli Moolenbeek, 1996
 Conus penchaszadehi Petuch, 1986
 Conus pennaceus Born, 1778
 Conus pepeiu Moolenbeek, Zandbergen & Bouchet, 2008 
 Conus pergrandis (Iredale, 1937)
 Conus perplexus G. B. Sowerby II, 1857 
 Conus perprotractus Petuch, 1987
 Conus pertusus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus pfluegeri Petuch, 2003
 Conus philippii Kiener, 1845
 Conus pica A. Adams & Reeve, 1848 
 Conus pictus Reeve, 1843
 Conus pineaui Pin & Leung Tack, 1989 
 Conus planorbis Born, 1778
 Conus platensis Frenguelli, 1946 † 
 Conus plinthis Richard & Moolenbeek, 1988
 Conus polongimarumai Kosuge, 1980
 Conus poormani Berry, 1968
 Conus portobeloensis Petuch, 1990
 Conus poulosi Petuch, 1993
 Conus praecellens A. Adams, 1855 
 Conus pretiosus G. Nevill & H. Nevill, 1874
 Conus primus Röckel & Korn, 1990
 Conus princeps Linnaeus, 1758
 Conus priscai (Bozzetti, 2012)
 Conus profundorum (Kuroda, 1956)
 Conus proximus G. B. Sowerby II, 1860 
 Conus pseudaurantius Vink & Cosel, 1985
 Conus pseudimperialis Moolenbeek, Zandbergen & Bouchet, 2008 
 Conus pseudocuneolus Röckel, Rolán & Monteiro, 1980 
 Conus pseudokimioi da Motta & Martin, 1982 
 Conus pseudonivifer Monteiro, Tenorio & Poppe, 2004 
 Conus pseudorbignyi Röckel & Lan, 1981
 Conus pulcher (Lightfoot), 1786
 Conus pulicarius Hwass in Bruguière, 1792
 Conus puncticulatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus purissimus Filmer, 2011
 Conus purpurascens G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus pusio Hwass in Bruguière, 1792
 Conus queenslandis da Motta, 1984 
 Conus quercinus Lightfoot, 1786
 Conus quiquandoni Lorenz & Barbier, 2008
 Conus rachelae Petuch, 1988
 Conus radiatus Gmelin, 1791
 Conus rainesae McGinty, 1953
 Conus ranonganus da Motta, 1978 
 Conus raoulensis Powell, 1958
 Conus rattus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus raulsilvai Rolán, Monteiro & Fernandes, 1998 
 Conus rawaiensis da Motta, 1978 
 Conus recluzianus Bernardi, 1853
 Conus recurvus Broderip, 1833
 Conus reductaspiralis Walls, 1979
 Conus regius Gmelin, 1791
 Conus regonae Rolán & Trovão, 1990
 Conus regularis G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus retifer Menke, 1829
 Conus richardbinghami Petuch, 1993
 Conus richardsae Röckel & Korn, 1992
 Conus richeri Richard & Moolenbeek, 1988
 Conus ritae Petuch, 1995
 Conus rizali Olivera & Biggs, 2010
 Conus roatanensis (Petuch & Sargent, 2011)
 Conus roberti Richard, 2009
 Conus robini (Limpalaër & Monnier, 2012)
 Conus roeckeli Rolán, 1980
 Conus rolani Röckel, 1986
 Conus rosalindensis Petuch, 1998
 Conus rosemaryae Petuch, 1990
 Conus roseorapum G. Raybaudi & da Motta, 1990
 Conus royaikeni (S. G. Veldsman, 2010)
 Conus rufimaculosus Macpherson, 1959
 Conus ruthae (Monnier & Limpalaër, 2013)
 Conus rutilus Menke, 1843
 Conus saecularis Melvill, 1898
 Conus sagei Korn & G. Raybaudi Massilia, 1993
 Conus sahlbergi da Motta & Harland, 1986 
 Conus salreiensis Rolán, 1980
 Conus salzmanni G. Raybaudi-Massilia & Rolán, 1997 
 Conus sanderi Wils & Moolenbeek, 1979
 Conus sandwichensis Walls, 1978
 Conus sanguinolentus Quoy & Gaimard, 1834
 Conus saragasae Rolán, 1986
 Conus sargenti (Petuch, 2013)
 Conus sauros Garcia, 2006
 Conus sazanka Shikama, 1970
 Conus scalaris Valenciennes, 1832
 Conus scalarispira (Bozzetti, 2012)
 Conus scalarissimus da Motta, 1988 
 Conus scalptus Reeve, 1843
 Conus scariphus Dall, 1910
 Conus schirrmeisteri Coltro, 2004
 Conus scopulicola (Okutani, 1972)
 Conus scopulorum van Mol, Tursch & Kempf, 1971
 Conus scottjordani (Poppe, Monnier & Tagaro, 2012) 
 Conus sculletti Marsh, 1962
 Conus sculpturatus Röckel & da Motta, 1986 
 Conus serranegrae Rolán, 1990
 Conus sertacinctus Röckel, 1986
 Conus shaskyi (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) 
 Conus shikamai Coomans, Moolenbeek & Wils, 1985 
 Conus sieboldii Reeve, 1848
 Conus simonis Bozzetti, 2010
 Conus skoglundae (Tenorio, Tucker & Chaney, 2012) 
 Conus smirna Bartsch & Rehder, 1943
 Conus sogodensis (Poppe, Monnier & Tagaro, 2012) 
 Conus solangeae Bozzetti, 2004
 Conus solomonensis Delsaerdt, 1992
 Conus somalicus (Bozzetti, 2013)
 Conus sorenseni Sander, 1982
 Conus spectrum Linnaeus, 1758
 Conus sphacelatus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus spiceri Bartsch & Rehder, 1943
 Conus spirofilis Habe & Kosuge, 1970
 Conus splendidulus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus sponsalis Hwass in Bruguière, 1792
 Conus spurius Gmelin, 1791
 Conus stanfieldi Petuch, 1998
 Conus stearnsii Conrad, 1869
 Conus stercusmuscarum Linnaeus, 1758
 Conus stigmaticus A. Adams, 1855 
 Conus stimpsoni Dall, 1902
 Conus stocki Coomans & Moolenbeek, 1990
 Conus stramineus Lamarck, 1810
 Conus straturatus G. B. Sowerby II, 1865 
 Conus striatellus Link, 1807
 Conus striatus Linnaeus, 1758
 Conus striolatus Kiener, 1845
 Conus stupa (Kuroda, 1956)
 Conus stupella (Kuroda, 1956)
 Conus submarginatus G. B. Sowerby II, 1870 
 Conus suduirauti Raybaudi Massilia, 2004 
 Conus sugimotonis Kuroda, 1928
 Conus sukhadwalai Röckel & da Motta, 1983 
 Conus sulcatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus sulcocastaneus Kosuge, 1981
 Conus sunderlandi Petuch, 1987
 Conus suratensis Hwass in Bruguière, 1792
 Conus sutanorcum Moolenbeek, Röckel & Bouchet, 2008 
 Conus suturatus Reeve, 1844
 Conus swainsoni Estival & Cosel, 1986
 Conus sydneyensis G. B. Sowerby III, 1887 
 Conus tabidus Reeve, 1844
 Conus tacomae Boyer & Pelorce, 2009
 Conus taeniatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus tagaroae (Limpalaër & Monnier, 2013)
 Conus taslei Kiener, 1850
 Conus telatus Reeve, 1848
 Conus tenuilineatus Rolán & Röckel, 2001
 Conus tenuistriatus Sowerby II, 1858 
 Conus teodorae Rolán & Fernandes, 1990
 Conus teramachii (Kuroda, 1956)
 Conus terebra Born, 1778
 Conus terryni Tenorio & Poppe, 2004
 Conus tessulatus Born, 1778
 Conus tethys (Petuch & Sargent, 2011)
 Conus tevesi Trovão, 1978
 Conus textile Linnaeus, 1758
 Conus thalassiarchus G. B. Sowerby I, 1834 
 Conus therriaulti (Petuch, 2013)
 Conus thevenardensis da Motta, 1987 
 Conus thomae Gmelin, 1791
 Conus tiaratus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus tiki Moolenbeek, Zandbergen & Bouchet, 2008 
 Conus timorensis Hwass in Bruguière, 1792
 Conus tinianus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus tirardi Röckel & Moolenbeek, 1996
 Conus tisii T. C. Lan, 1978
 Conus tornatus G. B. Sowerby I, 1833 
 Conus traillii A. Adams, 1855 
 Conus traversianus E. A. Smith, 1875
 Conus trencarti Nolf & Verstraeten, 2008
 Conus tribblei Walls, 1977
 Conus trigonus Reeve, 1848
 Conus trochulus Reeve, 1844
 Conus troendlei Moolenbeek, Zandbergen & Bouchet, 2008 
 Conus trovaoi Rolán & Röckel, 2000
 Conus tuberculosus Tomlin, 1937
 Conus tulipa Linnaeus, 1758
 Conus tuticorinensis Röckel & Korn, 1990
 Conus typhon Kilburn, 1975
 Conus unifasciatus Kiener, 1850
 Conus vanhyningi Rehder, 1944
 Conus vappereaui Monteiro, 2009
 Conus variegatus Kiener, 1845
 Conus varius Linnaeus, 1758
 Conus vaubani Röckel & Moolenbeek, 1995
 Conus vautieri Kiener, 1845
 Conus vayssierei Pallary, 1906
 Conus velaensis Petuch, 1993
 Conus venezuelanus Petuch, 1987
 Conus ventricosus Gmelin, 1791
 Conus venulatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus verdensis Trovão, 1979
 Conus vexillum Gmelin, 1791
 Conus victoriae Reeve, 1843
 Conus vicweei Old, 1973
 Conus vidua Reeve, 1843
 Conus villepinii P. Fischer & Bernardi, 1857 
 Conus vimineus Reeve, 1849
 Conus viola Cernohorsky, 1977
 Conus violaceus Gmelin, 1791
 Conus virgatus Reeve, 1849
 Conus virgo Linnaeus, 1758
 Conus visagenus Kilburn, 1974
 Conus visseri Delsaerdt, 1990
 Conus vittatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus voluminalis Reeve, 1843
 Conus vulcanus Tenorio & Afonso, 2004
 Conus wakayamaensis (Kuroda, 1956)
 Conus wallacei (Lorenz & Morrison, 2004)
 Conus wallangra (Garrard, 1961)
 Conus wilsi Delsaerdt, 1998
 Conus wittigi Walls, 1977
 Conus worki Petuch, 1998
 Conus xanthicus Dall, 1910
 Conus xanthocinctus Petuch, 1986
 Conus xicoi Röckel, 1987
 Conus ximenes Gray, 1839
 Conus yemenensis Bondarev, 1997
 Conus zandbergeni Filmer & Moolenbeek, 2010
 Conus zapatosensis Röckel, 1987
 Conus zebra Lamarck, 1810
 Conus zebroides Kiener, 1845
 Conus zeylanicus Gmelin, 1791
 Conus ziczac Mühlfeld, 1816
 Conus zonatus Hwass in Bruguière, 1792
 Conus zylmanae Petuch, 1998

Примечания 

Конусы
Роды моллюсков